Вла́сов () — русская фамилия (происходит от имени Влас), а также топоним.

Фамилия

А 
 
 
 
 
 Власов, Антон Васильевич (род. 1989) — российский футболист.
 Власов, Арсений Владимирович (род. 1984) — российский художник.
 Власов, Артём Витальевич (род. 2003) — белорусский футболист.

В 
 
 Власов, Валерий Павлович (род. 1943) — российский дипломат.
 
 Власов, Вачакан Рачиевич (1922—2003) — генерал-майор, начальник Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища.

Г 
 Власов, Георгий Михайлович (1912—2006) — российский геолог, профессор
 Власов, Герман Евгеньевич (род. 1966) — русский поэт и переводчик.
 Власов, Григорий Сергеевич (род. 1984) — российский спортсмен, игрок в настольный теннис.

Д 
 Власов, Денис Владимирович (род. 1983) — казахстанский спортсмен-ориентировщик.
 Власов, Дмитрий Николаевич (род. 1973) — российский футболист и тренер.

Е 
 Власов, Евгений Дмитриевич (род. 1933) — советский мотогонщик, тренер.

И 
 
 
 Власов, Илья Сергеевич (род. 1995) — российский волейболист.
 Власов, Иосиф Тимофеевич (1916—1989) — бригадир-драгер, Герой Социалистического Труда.

К 
 
 Власов, Кузьма Алексеевич (1905—1964) — советский геохимик, член-корреспондент АН СССР.

Л 
 Власов, Лев Александрович (1913—?) — советский и российский подводник, писатель.
 Власов, Леонид Васильевич (1926—2011) — советский и российский историк.

М 
 
 Власов, Митрофан Ефимович (1915—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 Власов, Марат Павлович (1932—2004) — советский и российский киновед.

Н

О 
 
 Власов, Осип Фёдорович (ок. 1737 — ок. 1815) — российский ботаник, коллектор растений Сибири, флорист.

П

Р 
 Власов, Роман Андреевич (род. 1990) — российский борец.

С 
 
 Власов, Серафим Николаевич (1910—?) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 
 Власов, Степан Григорьевич (1854—1919) — русский певец, «Заслуженный артист императорских театров».

Т 
 Власов, Тимофей Михайлович (1865—1915) — русский офицер, георгиевский кавалер
 Власов, Трофим Леонтьевич (1901—1941) — генерал-майор.

Ф 
 Власов, Феодор (ок. 1880—1925) — епископ Русской православной церкви, епископ Новозыбковский, викарий Брянской епархии.

Ю

Я 
 Власов, Яков (XVII—XVIII вв.) — московский рудознатец, мастер горного дела.
 Власов, Ян Владимирович (род. 1967) — врач-невролог, профессор.

Власова

Топоним 
 Власов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области России.
 Власов — хутор в Морозовском районе Ростовской области России.

См. также 
 Власовский
 Власовец

Примечания